El término agrás puede referirse a:

 En Colombia, al bejuco de agua, la planta vitácea Vitis tiliifolia.
 El historietista español Francisco Agrás.
 El Cerro de Agrás, afloramiento volcánico de la Comunidad Valenciana (España).